Богаєвський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Богаєвський Африкан Петрович (1872—1934) — російський воєначальник, один з командирів Добровольчої армії і керівників Білого руху на Півдні Росії.
 Богаєвський Костянтин Федорович (1872—1943) — художник пейзажист.
 Богаєвський Овксентій Трохимович (1848—1930) — український хірург, науковець, громадський діяч
 Богаєвський Петро Михайлович (1866—1929) — правознавець.
 Богаєвський Юрій Вадимович (1942) — український дипломат.

Українські прізвища